

Geografia 
Acquaviva – castello di San Marino
Acquaviva – frazione di Cagli in provincia di Pesaro e Urbino
 Acquaviva – frazione di Nerola nella città metropolitana di Roma Capitale
 Acquaviva – frazione di Montepulciano in provincia di Siena
Acquaviva – quartiere di Caserta, prende il nome dalla via, dedicata all'omonima famiglia, che lo percorre interamente
Acquaviva – fiume del forlivese, anche noto come Rabbi.
 Acquaviva – insenatura nella sottofrazione di Marina di Marittima della frazione di Marittima del comune di Diso in provincia di Lecce
Acquaviva Campanari – frazione di Castelfidardo in provincia di Ancona
Acquaviva Collecroce – comune italiano in provincia di Campobasso
Acquaviva dei Vena — comune in Slovenia
Acquaviva delle Fonti – comune italiano nella città metropolitana di Bari
Acquaviva d'Isernia – comune italiano in provincia di Isernia
Acquaviva Picena – comune italiano in provincia di Ascoli Piceno
Acquaviva Platani – comune italiano nel libero consorzio comunale di Caltanissetta

Persone 
 Acquaviva (famiglia) – famiglia nobile del centro e sud Italia
 Giulio Antonio Acquaviva (1425 c.-1481) – condottiero italiano
 Andrea Matteo III Acquaviva d'Aragona (1458-1529) – Duca d'Atri
 Belisario Acquaviva (1464-1528) – umanista e letterato italiano
 Giovanni Vincenzo Acquaviva d'Aragona (1490/95-1546) – cardinale italiano
 Marcello Acquaviva (1531-1617) – arcivescovo italiano
 Claudio Acquaviva (1543-1615) – gesuita italiano, Preposito Generale dell'ordine dal 1581 alla sua morte
 Giulio Acquaviva d'Aragona (1546-1574) – cardinale italiano
 Rodolfo Acquaviva (1550-1583) – gesuita e beato
 Ottavio Acquaviva d'Aragona (1560-1612) – cardinale italiano, arcivescovo di Napoli
 Ottavio Acquaviva d'Aragona (1608-1674) – cardinale italiano
 Giangirolamo II Acquaviva d'Aragona (1600-1665) – condottiero italiano
 Francesco Acquaviva d'Aragona (1665-1725) – cardinale italiano
 Troiano Acquaviva d'Aragona (1696-1747) – cardinale italiano
 Luigi Acquaviva (1812-1898) – politico e generale italiano
 Carlo Acquaviva d'Aragona (1823-1892) – politico italiano e senatore del Regno
 Mario Acquaviva (1900-1945) – uomo politico italiano
 Mario Acquaviva (1954) – cantante italiano
 Sabino Acquaviva (1927-2015) – sociologo italiano
 Gennaro Acquaviva (1935) – politico italiano.
 Tonj Acquaviva (1963) – compositore, musicista, cantante, polistrumentista
 Giovanni Acquaviva (1900-1971) – pittore futurista
 Vincenzo Acquaviva (1832-1902) – pittore italiano
 Carlo De Vincentiis – violinista italiano noto come Acquaviva

Pagine correlate 
 Acquaviva d'Aragona